Der Dreiband-Weltcup 2017/6 war das sechste UMB/CEB-Weltcupturnier im 31. Jahr des Dreiband-Weltcups. Es wurde vom 23. bis zum 29. Oktober im Sportkomplex Complexe Sportif des Salines in La Baule an der französischen Atlantikküste ausgetragen. Es war das zweite Dreiband-Weltcupturnier, einer Spielart des Karambolage-Billard, in La Baule. Im vorletzten Weltcup der Saison führt der Koreaner Kim Haeng-jik mit 45 Punkten vor dem Niederländer und Vorjahrsgesamtsieger Dick Jaspers.

Preisgeld und Weltranglistenpunkte 
Ab 2017 wurde das Preisgeld auf 52.000 € erhöht.

Turniermodus 
Ab 2013 hat sich einiges am Turniermodus geändert. Das Satzsystem wurde abgeschafft, da die Matchzeit nicht kalkulierbar war. Es konnten Matches zwischen drei und fünf Sätzen dauern. Somit war eine gute Zeitplanung nicht möglich. Die Partiedistanzen wurden auf 30 Points in den Pre-Qualifikationsrunden und auf 40 Points in der Hauptqualifikation und in den KO-Spielen festgesetzt. In den Qualifikationsrunden ist ein Unentschieden möglich. In Der KO-Runde wird bei einem Unentschieden eine Verlängerung (Shootout) gespielt. Jeder der beiden Spieler startet mit dem Anfangsstoß. Wer mehr Punkte erzielt gewinnt das Match. Sollte es in der Verlängerung auch Unentschieden stehen wird wieder mit dem Anfangsstoß gestartet bis ein Sieger feststeht. Die Shot clock wurde auf 40 Sekunden verkürzt.

Es werden vier Qualifikationsrunden gespielt. Aus der letzten Qualifikationsrunde qualifizieren sich die 12 Gruppensieger und die drei besten Gruppenzweiten (Lucky Loser) für die Finalrunde. Gespielt wird das Hauptturnier mit 32 Teilnehmern.

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:
 MP = Matchpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Gesetzte Spieler und Wildcards 
Ab 2017 erhöht sich die Zahl der gesetzten Spieler auf 14. Dafür gibt es nur noch drei Wildcards. Eine UMB-Wildcard und zwei für den Ausrichter.

Die ersten 14 Spieler der Weltrangliste und die Wildcard-Spieler nahmen als Spieler automatisch am Turnier in der KO-Runde teil. Die ersten vier der Weltrangliste werden an den Position 1, 16, 8 und 9 gesetzt.

  Daniel Sánchez
  Dick Jaspers
  Marco Zanetti
  Frédéric Caudron
  Kim Haeng-jik
  Torbjörn Blomdahl
  Nikos Polychronopoulos
  Jérémy Bury
  Murat Naci Çoklu
  Eddy Merckx
  Sameh Sidhom
  Heo Jung-han
  Nguyễn Quốc Nguyện
  Trần Quyết Chiến

Wildcardspieler
1 × UMB : Choi Sung-won 
2 × organisierender Verband: Jérôme Barbeillon,  Jean Paul de Bruijn

Qualifikationsrunde 
Aufgrund der Übersichtlichkeit werden die Qualifikationsrunden 1, 2, und 3 nicht dargestellt. Diese können unter den Links bei der UMB nachgeschaut werden.

Die Gruppenersten kommen in die Endrunde der besten 32.
 

(Die gefetteten Zahlen zeigen die ausschlaggebende Wertung für den Einzug in die Endrunde an.)

Lucky Loser 
Die drei besten Zweitplatzierten kommen in die Hauptrunde
  Ma Xuan Cuong
  Kim Hyung-kon
  Semih Saygıner

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Abschlusstabelle

Siehe auch 
 Dreiband-Weltcup 2017/1 vom 6. bis zum 12. Februar in Bursa, 
 Dreiband-Weltcup 2017/2 vom 26. März bis zum 1. April in Luxor, 
 Dreiband-Weltcup 2017/3 vom 22. bis zum 28. Mai in Ho-Chi-Minh-Stadt, 
 Dreiband-Weltcup 2017/4 vom 3. bis zum 9. Juli in Porto, 
 Dreiband-Weltcup 2017/5 vom 4. bis zum 10. September in Cheongju, 
 Dreiband-Weltcup 2017/7 vom 3. bis zum 9. Dezember in el-Guna,

Weblinks 
 La Baule wants to repeat the excellence of 2016
 La Baule (FR) – vorletzte Station im Weltcup 2017
 Turnierdetails der UMB

Einzelnachweise 

2017 6
Karambolageveranstaltung 2017
Sportveranstaltung in Pays de la Loire
Billardturnier in Frankreich
La Baule-Escoublac